Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 6-3, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Mats Wilander (secondo turno)
 Scott Davis (quarti di finale)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Assente

 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Stefan Edberg (terzo turno)
 Ben Testerman (terzo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Assente
 John Sadri (secondo turno)
 David Pate (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1985